Swindon – miasto w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Swindon – dystrykt (borough) hrabstwa Wiltshire (Anglia)
 Swindon – stacja kolejowa w mieście Swindon w hrabstwie Wiltshire
 Okręg wyborczy Swindon
 Swindon – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Swindon – miejscowość w Hepple, w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Swindon – miejscowość w Kirkby Overblow, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Swindon – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)